Hrvatska nogometna liga - skupina Sjever je bila jedna od dvije skupine Hrvatske nogometne lige (također i kao Hrvatska republička nogometna liga), trećeg ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1977./78.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak lige je bio Segesta iz Siska.

Ljestvica 

 Borovo Naselje danas dio Vukovara, dok je tada bilo dio naselja Borovo
 Slavonska Požega tadašnji naziv za Požegu
 Premium (Bosanski Brod) - klub iz Bosne i Hercegovine
 Segesta (Sisak) je postala član Druge savezne lige - Zapad.
 Varteks (Varaždin) je ispao iz Druge savezne lige - Zapad i postao član Hrvatske republičke lige - Sjever.
 Novi članovi lige su postali Slaven (Koprivnica) i Valpovka (Valpovo) 

 Rezultatska križaljka 

Izvori: 

 Doigravanje za prvaka Hrvatske Segesta je postala prvak Hrvatske i ostvarila plasman u Drugu saveznu ligu - Zapad''.

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu
 Hrvatska nogometna liga – Jug 1977./78.
 Zagrebačka zona - Jug 1977./78.
 Slavonska zona - Podravska skupina 1977./78. 
 Slavonska zona - Posavska skupina 1977./78.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Miroslav Matovina: 80 godina NK Segesta : [1906-1986], Sisak, 1986., str. 235
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., str. 148 
  

1977-78 sjever
1977-78 Hrvatska